Osoby
 Anna Bukowska – eseistka i krytyk literacki
 Anna Bukowska – polityk
 Barbara Hesse-Bukowska – pianistka
 Barbara Bukowska – judoczka
 Dorota Bukowska – koszykarka
 Ewa Bukowska – aktorka
 Grażyna Bukowska – dziennikarka
 Helena Bukowska-Szlekys – artystka plastyczka, projektantka tkanin, pedagog
 Izabella Bukowska – aktorka
 Maria Bukowska (ur. 30 marca 1991) – polska biathlonistka
 Maria Bukowska-Strzyżewska – chemik i krystalograf
 Maria Molly Bukowska – polska  malarka
 
 Miejsca
 Bukowska Wola
 Bukowska Kępa
 Wola Bukowska
 Kopa Bukowska
 Przełęcz Bukowska (Bieszczady)
 Przełęcz Bukowska (Beskid Mały)
 Połonina Bukowska